Moeder-Heldin (Bulgarije), ridderorde in Bulgarije.
 Moeder-Heldin (Sovjet-Unie), ridderorde in de Sovjet-Unie.
 Heldin van het Moederschap, onderscheiding in Vietnam